Die Abkürzung MDBK steht für:
 Museum der bildenden Künste Leipzig
 , Zellkulturen aus Epithelzellen von Rindernieren

MDBK